Andy Brown (né le  à Hamilton, dans la province de l'Ontario, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but. Il est notamment connu comme étant le tout dernier gardien de but de l'histoire du hockey à jouer sans porter de masque dans la Ligue nationale de hockey. Il est le fils du joueur de hockey Adam Brown.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1962-1963 || Royals de Guelph || AHO B || 20 ||  ||  ||  ||  || 100 || 5 ||  || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1962-1963 || 7-Ups de Brampton ||  || 20 ||  ||  ||  ||  || 109 || 5,54 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1964-1965 || Flyers de Gander ||  || 18 || 5 || 13 || 0 ||  || 105 || 5,84 ||  || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1965-1966 || Clippers de Baltimore || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 14 || 3 || 12,86 || 75 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1965-1966 || Jets de Johnstown || EHL || 70 || 39 || 29 || 2 ||  || 253 || 3,61 ||  || 0 || 0 || 3 || 0 || 3 || 180 || 14 || 4,67 ||  || 0 || 
|-
| 1966-1967 || Ducks de Long Island || EHL || 45 || 23 || 19 || 3 ||  || 137 || 3,07 ||  || 3 || 0 || 3 || 0 || 3 || 180 || 15 || 5 ||  || 0 || 
|-
| 1966-1967 || Jets de Johnstown || EHL || 1 || 0 || 1 || 0 || 60 || 6 || 6 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1967-1968 || Jets de Johnstown || EHL || 72 || 38 || 25 || 9 ||  || 273 || 3,79 ||  || 4 || 8 || 2 || 0 || 2 ||  || 13 || 8,33 ||  || 0 || 
|-
| 1968-1969 || Clippers de Baltimore || LAH || 41 || 16 || 19 || 3 ||  || 134 || 3,64 ||  || 2 || 36 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1969-1970 || Clippers de Baltimore || LAH || 40 ||  ||  ||  ||  || 125 || 3,6 || 91,2 || 1 || 73 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1970-1971 || Clippers de Baltimore || LAH || 50 || 28 || 13 || 8 ||  || 141 || 2,86 ||  || 4 || 42 || 6 || 2 || 4 || 360 || 18 || 3 ||  || 1 || 
|-
| 1971-1972 || Red Wings de Détroit || LNH || 10 || 4 || 5 || 1 || 560 || 37 || 3,96 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1971-1972 || Wings de Fort Worth || LCH || 16 || 9 || 4 || 3 || 960 || 52 || 3,25 ||  || 0 || 15 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1971-1972 || Wings de Tidewater || LAH || 23 || 4 || 16 || 1 ||  || 86 || 4,04 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1972-1973 || Red Wings de Détroit || LNH || 7 || 2 || 1 || 2 || 337 || 20 || 3,56 ||  || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1972-1973 || Wings de Fort Worth || LCH || 22 ||  ||  ||  ||  || 86 || 3,97 ||  || 2 || 28 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1972-1973 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 9 || 3 || 4 || 2 || 520 || 41 || 4,73 ||  || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1973-1974 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 36 || 13 || 16 || 4 ||  || 115 || 3,53 ||  || 1 || 60 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1974-1975 || Racers d'Indianapolis || AMH || 52 || 15 || 35 || 0 ||  || 206 || 4,15 || 87,3 || 2 || 75 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1975-1976 || Racers d'Indianapolis || AMH || 24 || 9 || 11 || 2 ||  || 82 || 3,6 || 89,1 || 1 || 17 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1976-1977 || Racers d'Indianapolis || AMH || 10 || 1 || 4 || 1 || 430 || 26 || 3,63 || 86,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 62 || 22 || 26 || 9 ||  || 213 || 3,79 ||  || 1 || 64 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 86 || 25 || 50 || 3 ||  || 314 || 3,94 || 87,8 || 3 || 92 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

Références

Naissance en février 1944
Naissance à Hamilton (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Gardien de but de hockey sur glace